

События 

 Литовский поход Александра Невского: князь побеждает литовское войско при Торопце, затем уничтожает его остатки близ Жижицкого озера и под Усвятом.
 16 апреля — посол Иннокентия IV Джованни да Плано Карпини выехал из Лиона с миссией к «царю и народу татар». На Ближний Восток папой были направлены посольства Андре де Лонжюмо и Асцелина Ломбардского.
 28 июня — открылся Первый Лионский собор. Отлучение императора Фридриха II Штауфена.
 Кастильский принц Альфонс взял Картахену.
 В Лондоне заложена церковь св Петра — храм Вестминстерского аббатства.
 Поход венгерских и польских феодалов в Галицкую землю. Взятие Перемышля. Осада Ярослава.
 Первая перепись населения на Руси.
 17 августа — Битва на реке Сан. Победа галичан под предводительством Даниила Галицкого над войском Черниговского княжества и его союзников — короля Венгрии Белы IV Арпада и короля Польши Болеслава V. Пленение и казнь бана Фили.

Правители 
 1245—1389 — Династия правителей Герата.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1245 году
 Филипп III (король Франции)

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1245 году
 Русудан (царица Грузии)

См. также